

Toponymes 

 Richelle, ancienne commune belge, devenue section de la commune de Visé, dans la province de Liège.

Personnalités 

 Philippe Richelle (né en 1964), scénariste de bande dessinée.

Prénom 
Richelle est aussi un prénom porté par plusieurs personnalités :
 Richelle Mead (née en 1976), écrivaine américaine.
 Autres porteurs de ce prénom : voir

Agriculture 
 Une richelle est une sorte de blé, dans la région de Naples.